Theo Van Baarle is een Vlaams acteur.

Hij speelde gastrollen in Wittekerke (Willy Roossens en Gerard Van Nieuwenhuizen), De Familie Backeljau (Etienne De Vis), 16+ (Theo), Zone Stad, Lili en Marleen (agent), Spoed (echtgenoot in brandende flat in 2003, Robert in 2007), Familie (conciërge), Thuis (Marcel), Aspe (Marcus Heydens en Roger Laenen), F.C. De Kampioenen (dokter), Samson en Gert (chauffeur 2002, 2004) en De Rodenburgs (dokter Eric).

Hij is weduwnaar van collega-actrice Denise Daems.

Vlaams acteur